Dagfinn Aarskog ist der Name folgender Personen:

* Dagfinn Aarskog (Mediziner) (1928–2014), norwegischer Pädiater und Humangenetiker
 Dagfinn Aarskog (Bobfahrer) (Dagfinn Sverre Aarskog; * 1973), norwegischer Bobfahrer